Флаг муниципального образования Ви́ллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 17 мая 2010 года как флаг Виллозского сельского поселения и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6211.

Законом Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 113-оз, 1 января 2017 года Виллозское сельское поселение было преобразовано в Виллозское городское поселение.

Действующий флаг

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Виллозское сельское поселение представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Виллозское сельское поселение в красном, голубом, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «Лазоревое (синее, голубое) поле понижено выгнуто-дугообразно скошено справа червленью (красным); поверх линии деления золотая вписанная в концах ветвь орешника с плодами, продетая в ушко серебряного ключа в пояс, положенного в оконечности бородкой вправо; сквозное отверстие ушка ключа в вырубной крест, а бородка — наподобие серебряной мурованной крепостной башни о трёх видимых зубцах, со сквозными воротами и сквозным окном над ними в форме звезды о пяти лучах».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Центр Виллозского сельского поселения деревня Виллози расположена на берегу Дудергофского озера, у подножья Дудергофских высот.

Ключ с бородкой наподобие крепостной башни — напоминание о ключевом расположении Дудергофских высот. Бородка ключа наподобие крепостной башни напоминает о подвиге моряков «Авроры», оборонявших подступы к Ленинграду, самоотверженность местных жителей. Ушко со сквозным отверстием в вырубной крест — напоминание о местных жителях — финнах, составлявших значительную часть местного населения до начала Великой Отечественной войны, а также о финском происхождении топонима Виллози и ряда других деревень поселения.

Жёлтая ветвь с плодами орешника символизируют название горы Ореховой, а также напоминает о том, что орешник обильно произрастает в окрестностях деревни Виллози.

Красный цвет — сила, могущество, благородство, право, мужество храбрость, неустрашимость. Цвет пролитой крови героев.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Напоминание о Дудергофском озере, на берегу которого расположены Виллози.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — богатство, могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность. Цвет золотых полей традиционно сельскохозяйственной местности. На территории Виллозского сельского поселения расположены три сельхозпредприятия: ООО «Нагорное», ЗАО «Можайское» и «Предпортовый».

Предыдущий флаг 
Первый флаг Виллозского сельского поселения был утверждён решением Совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение от 16 октября 2006 года № 69.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 2:3, разделённое по диагонали от верхнего угла у древка к нижнему углу от древка на две равные части: голубого (вверху) и жёлтого (внизу) цветов. В голубой части — золотой ключ; в жёлтой части — зелёная ветка орешника с плодами».

Обоснование символики 
Жёлтый цвет флага символизирует плодородие земли муниципального образования, а также дань историческим корням.

Голубой цвет символизирует небеса Пулковских и Дудергофских высот.

Орешник — растение, которое распространено на Пулковских и Дудургофских высотах и символизирует привязку к географическому положению муниципального образования.

Ключ — символизирует, что территория, на которой располагается Виллозское сельское поселение, а именно Пулковские и Дудергофские высоты во время Великой Отечественной войны имели ключевое значение.

Примечания 

Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением башни
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флора в геральдике